

События

Азия 
 Рама Варма Кулашекара был коронован в Керале.
 Город Пальмира, в Сирии, был уничтожен из-за землетрясения.
 Поход сельджуков в Мавераннахр и Фергану. Сельджуки взяли Бухару и Самарканд. Караханиды разбиты войсками Сельджукской империи и признали себя вассалами султана Мелик-шаха I.

Европа 
 Нортумбрия была разбита норманнами на несколько территорий: Нортамберленд, Пфальцграфство Дарем, Йоркшир, Уэстморленд и Ланкашир.
 Успешное вторжение Вильгельма II в Нормандию.
 Царь Георгий II, будучи ещё нестарым человеком, вынужден был возвести на престол Грузинского Царства, своего шестнадцатилетнего сына Давида, а сам отстранился от государственных дел.
 1089—1125 — Царь Грузии Давид IV Строитель. Укрепление центральной власти. Создана постоянная конница из 40 тысяч кыпчаков (половцев).
 Брак Генриха IV и Евпраксии.
 22 июня Гастон IV и французские крестоносцы захватывают город Монсон в Королевстве Арагоне у Аль-Мустайна II.
 11 августа — в Англии произошло сильнейшее установленное землетрясение.
 Народное восстание в Хорватии. Свержение короля Звонимира.
 Война ромеев с печенегами приняла затяжной характер. Военные действия переместились к Адрианополю.
 Происходит одна из стычек отрядов Роберта III Куртгёза и Амори II де Монфор, в котором последний погибает.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1089 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1089 году
 20 апреля — Дмитар Звонимир, король Хорватии из династии Трпимировичей
 24 мая — Ланфранк, архиепископ Кентерберийский (c 1070 года) и крупнейший религиозный деятель Англии XI века
 31 мая — Сигвин вон Ар, архиепископ Кологнийский
 29 сентября (или 30) — Тибо III де Блуа, граф Блуа
 11 ноября — Пётр Огненный, итальянский католический святой XI века
 Ален Рыжий, бретонский рыцарь, принимавший участие в нормандском завоевании Англии, основатель Ричмондского замка
 Иоанн II, митрополит Киевский и всея Руси, святитель
 Кюрике II, третий царь Ташир-Дзорагетского царства
 Амори II де Монфор, нормандский аристократ, сеньор де Монфор-л'Амори

См. также